En el punto de mira puede referirse a:

Películas
 En el punto de mira (Vantage Point). Película estadounidense de 2008, dirigida por Pete Travis y protagonizada por Dennis Quaid, Forest Whitaker, William Hurt, Matthew Fox, Édgar Ramírez, Eduardo Noriega y Sigourney Weaver.
 En el punto de mira o El atentado (Liberty Stands Still). Película estadounidense de 2002, protagonizada por Wesley Snipes y Linda Fiorentino y dirigida por Kari Skogland.
 En el punto de mira (Another Stakeout ). Película estadounidense de 1993, dirigida por John Badham y protagonizada por Richard Dreyfuss y Emilio Estévez.

Televisión 
 En el punto de mira programa de televisión de España.